Anisodactylus binotatus — вид жуков из подсемейства харпалины семейства жужелицы. Западнопалеарктический таксон, встречающийся от Европы (к югу от 62° с.ш) и Северной Африки до Средней Азии. Эвритопный вид: луга, водоёмы с растительностью, поля и рудералы; от низменностей до гор.  Жуки среднего размера, темноокрашенные блестящие (почти чёрные) с нормально развитыми крыльями (макроптерные), длина около 1 см (10-13 мм). На голове между глазами имеются красно-коричневые пятна. Включены в состав номинативного подрода Anisodactylus.

В 1938 году был завезён в Новую Зеландию.

Примечания

Литература 
 Assing, V., Schuelke, M., 2012. Freude-Harde-Lohse-Klausnitzer — Die Kaefer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. In: Spektrum Akademischer Verlag: 1—560.

Ссылки 
 Anisodactylus (s.str.) binotatus (Fabricius, 1787). zin.ru Фото
 Anisodactylus binotatus. habitas.org.uk
 Eol.org Anisodactylus binotatus
 Biolib.cz Anisodactylus binotatus

Жужелицы
Животные, описанные в 1787 году
Насекомые Евразии